Haditechnika
Antonov A–7, szovjet katonai szállító vitorlázó repülőgép
A–7 Corsair II, amerikai haditengerészeti vadászbombázó repülőgép
Közlekedés
A-7 (autópálya, Spanyolország), Spanyolország egyik autópályája